Храм Иоанна Богослова — название христианских храмов, освящённых во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Обиходные названия: Богословская церковь, Иоанно-Богословская церковь, Иоанно-Богословский собор.

Россия

Волгоградская область 
 Церковь Иоанна Богослова — в хуторе Бочаровский Новоаннинского района (утрачена).
 Иоанно-Богословская церковь — в хуторе Калачёвский Киквидзенского района (утрачена).

Костромская область 
 Церковь Иоанна Богослова в Ипатьевской слободе — в Костроме.
 Церковь Иоанна Богослова на Кадкиной горе — в Костроме (недействующая).

Липецкая область 
 Церковь Иоанна Богослова — в селе Грязное Липецкого района.
 Церковь Иоанна Богослова — в селе Конь-Колодезь Хлевенского района.
 Церковь Иоанна Богослова — в селе Крутчик Усманского района.

Москва и область 
 Церковь Иоанна Богослова на Бронной — в Москве.
 Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом — в Москве.
 Церковь Иоанна Богослова — в посёлке Виноградово городского округа Воскресенск.
 Церковь Иоанна Богослова — в деревне Каменки Волоколамского района.
 Церковь Иоанна Богослова — в Коломне.
 Церковь Иоанна Богослова — в городе Ликино-Дулёво.
 Церковь Иоанна Богослова — в селе Сынково городского округа Подольск.

Нижегородская область 
 Церковь Иоанна Богослова — в Нижнем Новгороде.
 Церковь Иоанна Богослова — в Арзамасе.

Ростовская область 
 Церковь Иоанна Богослова — в хуторе Верхний Митякин Тарасовского района.
 Церковь Иоанна Богослова — в станице Грушевская Аксайского района.
 Церковь Иоанна Богослова — в слободе Колушкино Тарасовского района.
 Церковь Иоанна Богослова — в хуторе Ленина Белокалитвенского района.
 Церковь Иоанна Богослова — в хуторе Мостовой Усть-Донецкого района.
 Церковь Иоанна Богослова — в Новочеркасске (недействующая).
 Церковь Иоанна Богослова — в слободе Титовка Миллеровского района.

Санкт-Петербург и область 
 Церковь Святого Апостола Иоанна — в Санкт-Петербурге (лютеранская).
 Храм Иоанна Богослова — в посёлке Ивановское Кингисеппского района.
 Церковь Святого Иоанна — в городе Ломоносов (лютеранская).
 Храм Иоанна Богослова в Николо-Медведском монастыре — в Новой Ладоге.
 Иоанно-Богословский собор Череменецкого монастыря — на Череменецком озере в Лужском районе.

Тверская область 
 Храм Иоанна Богослова и Андрея Первозванного — в Осташкове.
 Храм Иоанна Богослова в Успенском монастыре — в Старице.

Ярославская область 
 Церковь Иоанна Богослова — в Ярославле (утрачена).
 Церковь Иоанна Богослова на Ишне — в селе Богослов Ростовского района.
 Церковь Иоанна Богослова — в Ростове.

Другие 
 Церковь Иоанна Богослова — в деревне Афанасьево Владимирской области.
 Церковь Иоанна Богослова на Витке — в Великом Новгороде (старообрядческая).
 Храм Святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова — в Курске.
 Церковь Иоанна Богослова — в городе Лысьва Пермского края.
 Церковь Иоанна Богослова — в Оренбурге.
 Храм во имя Иоанна Богослова — в Петрозаводске.
 Иоанно-Богословский собор Пощуповского монастыря — в селе Пощупово Рязанской области.
 Церковь Иоанна Богослова — в городе Рассказово Тамбовской области.
 Церковь Иоанна Богослова — в Саранске.
 Церковь Иоанна Богослова — в Смоленске.
 Храм Иоанна Богослова — в селе Стебачёво Ивановской области.
 Церковь Иоанна Богослова — в Феодосии.

Белоруссия 
 Свято-Иоанно-Богословская церковь — в деревне Домашаны Смолевичского района Минской области

Бразилия 
 Храм Апостола Иоанна Богослова — в Кампина-дас-Мисойнс.

Германия 
 Церковь Святого Иоанна — в Гере.
 Церковь Евангелиста Иоанна — в Тюбингене (католическая).
 Церковь Иоанна — в Дюссельдорфе (протестантская).

Греция 
  — в Верии.

Италия 
 Базилика Святого апостола и евангелиста Иоанна у Латинских ворот — в Риме (католическая).
 Церковь Святого Иоанна Евангелиста — в Равенне (католическая).

Кипр 
 Собор Иоанна Богослова — в Никосии.

Северная Македония 
 Церковь Святого Иоанна — в Охриде.

США 
 Собор Иоанна Богослова — в Нью-Йорке (англиканский).

Украина 
 Церковь Иоанна Богослова — в Луцке.
 Церковь Святого Иоанна Богослова — в селе Маков Хмельницкой области.
 Церковь Иоанна Богослова — в городе Нежине Черниговской области.
 Церковь Иоанна Богослова — в селе Старая Некрасовка Одесской области (старообрядческая).

Финляндия 
 Церковь Иоанна Богослова — в Пори.

Швейцария 
 Церковь Святого Иоанна — в Шаффхаузене.

См. также 
 Иоанно-Богословский монастырь
 Храм святых Иоанна Крестителя и Иоанна Богослова
 Церковь Святого Иоанна